

Astronomia
24946 Foscolo – asteroide della fascia principale

Onomastica
Foscolo – variante del nome proprio di persona Fosco

Persone
Foscolo – famiglia patrizia veneziana
Andrea Foscolo – politico, diplomatico e militare italiano
Daulo Augusto Foscolo – patriarca cattolico italiano
Giovanni Foscolo – militare italiano, fratello di Ugo Foscolo
Giulio Foscolo – militare italiano, fratello di Ugo Foscolo
Marco Antonio Foscolo – drammaturgo greco antico
Ugo Foscolo – poeta e scrittore italiano